Der Begriff Dresdner Elbtal bezeichnet:
 Elbtalkessel, Talweitung in der Region Dresden, Sachsen, Deutschland
 Kulturlandschaft Dresdner Elbtal, flussnahes ehemaliges Weltkulturerbegebiet in Dresden, Sachsen, Deutschland